‼ (двойной восклицательный знак, в Юникоде U+203C, блок «Основная пунктуация») может означать:
 «Блестящий ход» в шахматной нотации.
 Двойной факториал в математике.
 «Преобразование типа данных в логический» в программировании (происходит через двойное отрицание, где дважды отрицается логическое значение, превращение значения либо истинно, либо ложно).
 Оператор для извлечения списка элементов в языке программирования Haskell.
  — семейство щёлкающих согласных, обнаруженных только в южноафриканских языках жу и в ритуальном языке дамин у австралийских племен.
Символ ‼ может быть набран в операционных системах Microsoft Windows с использованием комбинации ALT+19, или в простой форме удерживая клавишу ALT и набирания цифры 1 и 9 на цифровой клавиатуре.

Ссылки